Mario Calado i Colom  (Barcelona, 23 d'octubre de 1862 - 24 de desembre de 1926) pianista .

Va començar els seus estudis musicals al Conservatori del Liceu de Barcelona, on va estudiar piano amb José María Arteaga i Pereira i harmonia i composició amb Gabriel Balart i Crehuet. També va treballar amb J. B. Pujol. El 1879 es va traslladar a París i va ingressar en les classes de Georges Mathias al conservatori i va ser condeixeble de I. Philipp. El seu professor va remarcar de seguida les bones qualitats de Calado: "És un artista encantador; té un toc elegant, és interessant, de naturalessa feliç; un alumne d'elit des de tots els punts de vista". 

Va obtenir el primer premi de Piano el 1881, amb la interpretació del Grand Allegro de Concert de E. Wolff i seguidament va començar la seva carrera concertística a la capital francesa amb molt bona acollida per part de la premsa. Va fer nombrosos concerts a París (sales Érard, Pleyel, Sociedad La Trompette...,etc.) i va col·laborar regularment amb Marthe Ruelle, I. Philipp i Sarmiento.

Se'l considera un dels millors virtuosos del moment i la seva presència va ser reclamada pels salons literari-artístics parisins. Va alternar la seva activitat concertística amb la de professor, i sota els consells de G. Mathias, Santiago Riera va estudiar amb ell. Segons Ricardo Viñes, en el seu diari inèdit, Calado es va convertir en un exemple a seguir per als pianistes espanyols que van arribar a París. Ricardo Viñes i Enrique Granados, fascinats per la seva tècnica i pel seu gran èxit, acudien regularment al seu estudi, fet que va portar a que establissin una relació amistosa.

Va actuar a París amb la Orquestra de los Concertinos Pasdeloup (1884). També va realitzar algunes gires per Sud-amèrica, especialment per Argentina (1881 i 1890). El 1899 va fer un concert amb orquestra dirigida per Joan Goula al Teatre del Liceu de Barcelona; des d'aquell moment la crítica el va batejar com a "El Planté Catalán". Cap el 1891 es va instal·lar novament a Barcelona. Cap el 1895 va abandonar la seva carrera concertística per a dedicar-se a l'ensenyament.

Se'l considera un gran intèrpret de Chopin i Beethove; en el seu repertori també incloïa Schumann, Liszt, Weber i les obres virtuosístiques d'artistes com Wolff, Rubinstein, Pfeiffer, Gottschalck, Hillemacher o Ritter. Entorn als programes que presentava a França, acostumava a incloure alguna peça d'inspiració hispànica (la Jota Aragonesa de Nogués, entre d'altres). Pel contrari, en el repertori dels seus concerts espanyols van predominar sobretot el de compositors francesos (Godard, Saint-Saëns, Mathias). Segons els professos i la premsa de l'època, Calado va ser un pianista amb unes condicions exepcionals. Posseïa un mecanisme perfecte de gran nitidesa, una pulsació delicada i un fraseig elegant.

Referències 

Pianistes barcelonins